Die 64. Rallye Finnland war der achte von 13 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2014. Die Rallye bestand aus 26 Wertungsprüfungen und wurde zwischen dem 31. Juli und dem 3. August gefahren.

Berichte

1. Tag (Donnerstag, 31. Juli) 
Jari-Matti Latvala war am Donnerstag der schnellste Mann in den Wäldern von Finnland. Der Volkswagen-Pilot stand bei drei der vier Wertungsprüfungen ganz oben und verwies Teamkollege Sébastien Ogier auf den zweiten Rang. Am Ende des ersten Tages trennten sich die Beiden um 4,5 Sekunden. Der dritte Rang ging an Kris Meeke (Citroën), der für die ersten vier Prüfungen 9,2 Sekunden länger benötigte als Latvala. Dahinter öffnete sich eine größere Lücke zu Mikko Hirvonen (Ford), der bereits über 26 Sekunden verlor auf Latvala.

2. Tag (Freitag, 1. August) 
Die erste Wertungsprüfung (WP5) des Freitags führte die Fahrer über die 14,5 Kilometer von Pihlajakoski. Latvala holte sich trotz eines Ausrutschers neben die Straße mit knappem Vorsprung auf Juho Hänninen (+0,4 Sek.) und Ogier (+1,2 Sek.) die Bestzeit. Thierry Neuville (Hyundai i20 WRC) beschädigte sich das Heck seines Autos und verlor den Spoiler, konnte aber weiterfahren. Robert Kubica (Ford) fuhr das Auto in einen Graben. Er konnte nicht mehr weiterfahren und musste aufgeben. Die siebte Wertungsprüfung gewann Meeke, er lieferte sich den ganzen Tag ein Duell um den zweiten Rang mit Ogier. Am Abend lag Meeke 1,6 Sekunden vor Ogier auf dem zweiten Gesamtrang. Um Rang vier gab es einen engen Dreikampf zwischen Andreas Mikkelsen (VW Polo R WRC), Mads Østberg (Citroën DS3 WRC) und Hirvonen (Ford Fiesta RS WRC). Mikkelsen lag mit 1,1 Sekunden Vorsprung auf Østberg und 3,1 Sekunden auf Hirvonen vorne am Ende des Tages.

3. Tag (Samstag, 2. August) 
Wegen Bremsproblemen büßte Latvala einen großen Teil seines Vorsprungs gegenüber Ogier ein. Latvala nahm einen Vorsprung von 3,4 Sekunden mit in den Abschlusstag der Rallye. Den dritten Platz hielt weiterhin Meeke, er ist der Einzige noch im Wettbewerb übrig gebliebene Citroën-Werksfahrer. Für Østberg im zweiten DS3 WRC war die Rallye vorbei am Samstag. Er hatte auf der letzten Vormittagsprüfung (WP18) einen Stein überfahren und verunfallte. Zwar erreichte er noch den Service-Park, dort wurde eine Beschädigung des Überrollkäfigs festgestellt. Østberg lag auf dem fünften Rang hinter Mikkelsen im Volkswagen Polo und vor Hirvonen im M-Sport Ford.

4. Tag (Sonntag, 3. August) 
Mit einem knappen Vorsprung von 3,6 Sekunden gewann Latvala seine Heimrallye vor Teamkollege Ogier. Bei der abschließenden Super-Stage fuhr Ogier 0,1 Sekunden schneller als Latvala und sicherte sich drei zusätzliche Weltmeisterschaftspunkte. Mit einer nahezu fehlerfreien Rallye wurde Meeke Dritter.

Meldeliste 
Nicht als WRC, WRC-2, WRC-3 oder WRC-Junior gemeldete Fahrzeuge wurden in dieser Liste nicht erfasst.

Klassifikationen

Endresultat

Wertungsprüfungen

Fahrerwertung nach der Rallye 
Das Punktesystem für die ersten zehn Fahrer ist 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Für die Power-Stage erhalten die drei schnellsten Fahrer jeweils 3-2-1 Bonuspunkte für die Fahrer-Weltmeisterschaft.

Weblinks 
 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/

Einzelnachweise 

Finnland
2014